Cette page recense les microtoponymes du type Pierre Longue et Longue Pierre.

Mégalithes 
le plus souvent, il s'agit de menhirs
 Alsace :
 Bas-Rhin : Large Stein, Dorlisheim
 Haut-Rhin : Langenstein, Soultzmatt

 Auvergne :
 Puy-de-Dôme : Pierre Longue, Aydat

 Bretagne :
 Côtes-d'Armor :
 La Pierre Longue, Guitté
 Pierre Longue, Plénée-Jugon
 Roche Longue, Quintin
 Roche Longue, Saint-Julien
 Pierre Longue ou menhir de la Thiemblaye, Saint-Samson-sur-Rance
 Ille-et-Vilaine :
 Pierre Longue de Saint-Jouan, Cuguen
 Pierre Longue, Iffendic
 Pierre Longue, Noyal-sous-Bazouges
 Pierre Longue, Pléchâtel
 Roche Longue, Saint-Marcan
 Morbihan :
 Pierre Longue, Molac
 Pierre Longue, Pluherlin
 Pierre Longue, Saint-Guyomard

 Centre-Val de Loire :
 Loiret : Les Pierres Longues, Saint-Gondon

 Île-de-France :
 Val-d'Oise : Pierre Longue, Bellefontaine

 Limousin :
 Creuse : Pierre Longue, Champagnat

 Normandie :
 Eure : Menhir de la Longue Pierre, Landepéreuse
 Manche : Longue Pierre, Saint-Pierre-Église

 Pays de la Loire :
 Loire-Atlantique :
 Pierre Longue, Batz-sur-Mer
 Pierre Longue, Le Croisic
 Maine-et-Loire :
 Pierre Longue, Le Thoureil
 Pierre longue de Nézan, Le Thoureil
 Pierre Longue de St-Gondon, Le Thoureil
 Pierre Longue, Gennes
 Pierre Longue du Bouchet, Gennes
 Mayenne : Pierre longue de Lèverie, Saint-Thomas-de-Courceriers

Toponymes 
 Pierrelongue, commune française de la Drôme
 Longepierre, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Georges-de-Longuepierre, commune française de Charente-Maritime
 Sassolungo (littéralement « Pierre longue » en italien), sommet des Alpes

Annexes 
 Pierre levée